Amarant o Amaranthus, gènere de plantes amb flor dins la família de les amarantàcies
 Amarant (color), color de rosa-vermell que pren el nom del color de la flor de la planta amarant
 Amarant (colorant)
 Amarant d'Albi (Albi?, segle III - Albi, ~260), predicador cristià, evangelitzador de l'Albigès, venerat com a sant 
 Amarant d'Alexandria, escriptor grec d'Alexandria 
 Amarant de Moissac (Occitània?, mitjan segle VII - Albi, 722), monjo benedictí, abat de Moissac i bisbe d'Albi, venerat com a sant